Il doppio  del JSM Challenger of Champaig è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Rik De Voest e Izak van der Merwe erano i detentori del titolo, ma Voest quest'anno non ha partecipato.

van der Merwe ha fatto coppia con Jean Andersen e ha perso in finale contro Devin Britton e Austin Krajicek 3-6, 3-6.

Teste di serie

  John Peers /  John-Patrick Smith (quarti di finale)
  Devin Britton /  Austin Krajicek (Campioni)

  Andrei Dăescu /  Adam Hubble (Primo turno, retired)
  Carsten Ball /  Chris Guccione (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

JSM Challenger of Champaign-Urbana 2012